BTM peut faire référence à :
 brevet technique des métiers, un diplôme ;
  ;
 Big Thunder Mountain, une attraction des parcs d'attractions Disney ;
 bataillon de tirailleurs malgaches ;
 Blocks That Matter, un jeu vidéo ;
 Betraying The Martyrs , un groupe de metal français.

btm peut faire référence à :
 .btm (Batch To Memory), un format de fichier de batch pour 4DOS et NDOS (Norton DOS).